Eugène Boudin (1824 - 1898), een Franse, naturalistische kunstschilder
boudinage, een geologisch begrip voor het uit elkaar rekken van gesteentelagen
bloedworst (Frans: boudin)